Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres E et B.

Codes 
 EB, East Brunswick, New Jersey, États-Unis
 0xEB, symbole e minuscule-tréma « ë » (norme ISO/CEI 8859-1)
 EB est le code qui désigne le nome de l'Ébros (capitale Alexandroupolis) en tête des immatriculations grecques.

Sigles et abréviations 
 Eb, Exabit
EB, Exabyte
 Encyclopædia Britannica est une encyclopédie générale de langue anglaise.
 EB signifie aussi Expression de Besoin

Autres 
 EB, bière polonaise
EB, Eau brute (Travail dans l'assainissement)
 EB, en hexadécimal, représente le nombre 235 en décimal
 Affaire E.B. c. France
 EB, entreprise française fabricant des chaussons d'escalade
 EB Games Australia, détaillant australien de jeux vidéo et de logiciels de divertissement

Code